Kit – prontuario ovvero equipaggiamento assortito ma compatto destinato ad una specifica funzione (esempi: kit di pronto soccorso, kit di attrezzi – prontuario attrezzi)
Kit – insieme di componenti da assemblare accompagnati eventualmente da alcune attrezzature necessarie all'assemblaggio (esempi: kit di un modellino, kit di un mobile)

Istituzioni 
KIT – acronimo di Karlsruher Institut für Technologie di Karlsruhe in Germania

Codici 
KIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kithira (Grecia)